

Persone 
 Massimiliano Finazzer Flory – drammaturgo, regista e attore italiano
 Paul Flory –  chimico statunitense, premio Nobel per la chimica 1974
 Travis T. Flory – attore televisivo statunitense